

Столицы Олимпийских игр

Олимпийские игры по странам

Многократные столицы Олимпийских игр

См. также 
 Главные стадионы Олимпийских игр

Ссылки 
 

Списки:Олимпийские игры
Олимпийские игры